Ружицький — польське прізвище, а також зукраїнізованих та зрусифікованих носіїв

 Ружицький Антон Матвійович (*1952) — український політик, адвокат
 Ружицький Костянтин Іванович (1888—1964) — священнослужитель Російської православної церкви
 Ружицький Олександр Антонович (1938—2017) — український політик часів УРСР, перший секретар Черкаського обкому КПУ
 Ружицький Сергій Вікторович (*1979) — український футболіст, нападник
Українські прізвища